Mamede ist der Familienname folgender Personen:

 Albino Mamede Cleto (1935–2012), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Coimbra
 Fernando Mamede (* 1951), portugiesischer Leichtathlet
 João Mamede Filho (* 1951), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Umuarama
 Joaquim Mamede da Silva Leite (1876–1947), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Campinas
 Pedro Manuel Mamede Passos Coelho (* 1964), portugiesischer Unternehmer und Politiker, siehe Pedro Passos Coelho
 Valdir Mamede (* 1961), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Catanduva

Siehe auch:

 São Mamede